Live At Wembley Stadium (Queen Live at Wembley Stadium ) er to DVDer af den engelske gruppe Queen.

DVDerne er fra en koncert på Wembley Stadium.

Nummerliste

Disk 1
Live at wembley stadium
One vision
Tie your mother down
In the lap of the gods
Seven seas of rhye
Tear it up
A kind of magic
Under pressure
Another one bites the dust
Who wants live forever
I want to break free
Impromptu
Bighton rock solo
Now i'm here
Love of my life
Is this the world we created
(You're so square) Baby i don't care
Hello Mary Lou (Goodby heart)
Tutti frutti
Gimme some lovinBohemian rhapsody
Hammer to fall
Crazy little thing called love
Big spender
Radio ga ga
We will rock you
Friends will be friends
We are the champions
God save the queen

Disk 2Wembley unseen including'''New interviews with Brian May and Roger TaylorMulti angle featureRehearsal and friday concert excerptsBackstage documentary''

Queen
Musikvideoer og DVD-er
Livealbum fra 1990

fr:Live at Wembley '86 (album)